Linha do Norte bezeichnet folgende Eisenbahnstrecken:

 Linha do Norte (Brasilien), die Bahnstrecke Rio de Janeiro–Petrópolis–Três Rios in Brasilien
 Linha do Norte (Portugal), die Bahnstrecke Lissabon–Porto in Portugal